

Polska 
Aleje:
 Aleja Juliusza Słowackiego w Krakowie
 Aleja Juliusza Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim
 Aleja Juliusza Słowackiego we Wrocławiu
 Aleja Juliusza Słowackiego w Zielonej Górze

Ulice:
 Ulica Juliusza Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim
 Ulica Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej
 Ulica Juliusza Słowackiego w Bydgoszczy
 Ulica Juliusza Słowackiego w Gdańsku
 Ulica Juliusza Słowackiego w Gliwicach
 Ulica Juliusza Słowackiego w Katowicach
 Ulica Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
 Ulica Juliusza Słowackiego w Poznaniu
 Ulica Juliusza Słowackiego w Przemyślu
 Ulica Juliusza Słowackiego w Raciborzu
 Ulica Juliusza Słowackiego w Radomiu
 Ulica Juliusza Słowackiego w Sanoku
 Ulica Juliusza Słowackiego w Słubicach
 Ulica Juliusza Słowackiego w Stargardzie
 Ulica Juliusza Słowackiego w Warszawie
 Ulica Juliusza Słowackiego w Wałbrzychu
 Ulica Juliusza Słowackiego w Orzeszu

Ukraina 
 Ulica Juliusza Słowackiego w Barze
 Ulica Juliusza Słowackiego w Dnieprze
 Ulica Juliusza Słowackiego w Dubnie
 Ulica Juliusza Słowackiego w Zdołbunowie
 Ulica Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu
 Ulica Juliusza Słowackiego we Lwowie
 Ulica Juliusza Słowackiego w Łucku
 Ulica Juliusza Słowackiego w Mościskach
 Ulica Juliusza Słowackiego w Równem
 Ulica Juliusza Słowackiego w Tarnopolu
 Ulica Juliusza Słowackiego w Tulczynie
 Ulica Juliusza Słowackiego w Czerniowcach

Zobacz też 
 Juliusz Słowacki

Słowackiego